Америка́нский национа́льный институ́т станда́ртов (, ANSI) — объединение американских промышленных и деловых групп, разрабатывающее торговые и коммуникационные стандарты. Входит в организации ISO и IEC, представляя там интересы США.

История 
Изначально ANSI была образована в 1918 году, когда пять инженерных обществ и три правительственных учреждения основали «Американский комитет по инженерным стандартам» (AESC — ). В 1928 году комитет стал называться "Американской ассоциацией стандартов (ASA — ). В 1966 году ASA была реорганизована и стала «Институтом стандартов Соединенных Штатов Америки» (USASI — ). Нынешнее название было принято в 1969 году.

До 1918 года существовало пять инженерных обществ, участвовавших в разработке технических стандартов:
 Американский институт инженеров-электриков (American Institute of Electrical Engineers — AIEE, сейчас IEEE)
 Американское общество инженеров-механиков (American Society of Mechanical Engineers — ASME)
 Американское общество гражданских инженеров (American Society of Civil Engineers — ASCE)
 Американский институт горных инженеров (American Institute of Mining Engineers — AIME, в настоящее время Американский институт горных, металлургических и нефтяных инженеров)
 Американское общество по испытаниям и материалам (сейчас ASTM)

В 1916 году Американский институт инженеров-электриков (ныне IEEE) выступил с инициативой объединения усилий этих организаций для создания независимого национального органа для координации разработки стандартов, согласования и утверждения национальных стандартов. Вышеуказанные пять организаций стали основными членами Объединённого инженерного общества (United Engineering Society — UES), впоследствии для участия в нём в качестве учредителей были приглашены военное министерство США, военно-морской флот (объединенный в 1947 году, чтобы стать министерством обороны США) и коммерции.

В 1931 году организация (переименованная в ASA в 1928 году) вошла в состав Национального комитета США в Международной электротехнической комиссии (МЭК), которая был образован в 1904 году для разработки стандартов в области электротехники и электроники

Члены 
Членами ANSI являются государственные органы, организации, академические и международные организации, а также частные лица. В общей сложности Институт представляет интересы более 270 000 компаний и организаций и 30 миллионов специалистов по всему миру/

Деятельность 
Хотя сама ANSI не разрабатывает стандарты, Институт осуществляет надзор за разработкой и использованием стандартов путем аккредитации процедур организаций, разрабатывающих стандарты. Аккредитация ANSI означает, что процедуры, используемые организациями, разрабатывающими стандарты, соответствуют требованиям Института в отношении открытости, сбалансированности, консенсуса и надлежащей правовой процедуры.

ANSI также определяет конкретные стандарты как Американские национальные стандарты, или ANS, когда Институт определяет, что стандарты были разработаны в справедливой, доступной и отвечающей требованиям различных заинтересованных сторон среде.

Международная деятельность 
Помимо деятельности в области стандартизации в США, ANSI способствует международному использованию стандартов США, отстаивает политическую и техническую позицию США в международных и региональных организациях по стандартизации и поощряет принятие международных стандартов в качестве национальных стандартов.

Институт является официальным представителем США в двух основных международных организациях по стандартизации, Международная организация по стандартизации (ИСО), в качестве одного из основателей, и Международная электротехническая комиссия (IEC) через Национальный комитет США (USNC). ANSI участвует почти во всей технической программе ISO и IEC и управляет многими ключевыми комитетами и подгруппами. Во многих случаях стандарты США передаются в ИСО и МЭК через ANSI или USNC, где они полностью или частично принимаются в качестве международных стандартов.

Принятие стандартов ISO и IEC в качестве американских стандартов возросло с 0,2 % в 1986 году до 15,5 % в мае 2012 года.

Направления стандартизации 
Институт управляет девятью группами по стандартизации:
 Сотрудничество по стандартизации национальной безопасности и безопасности ANSI (HDSSC — Homeland Defense and Security Standardization Collaborative)
 Группа по стандартам нанотехнологий ANSI (ANSI-NSP — ANSI Nanotechnology Standards Panel)
 Панель стандартов защиты от кражи ID и ID ID (IDSP — ID Theft Prevention and ID Management Standards Panel)
 ANSI Координационное сотрудничество по стандартизации энергоэффективности (EESCC — Energy Efficiency Standardization Coordination Collaborative)
 Сотрудничество по координации стандартов в области ядерной энергии (NESCC- Nuclear Energy Standards Coordination Collaborative)
 Группа по стандартам электромобилей (EVSP — Electric Vehicles Standards Panel)
 Сеть ANSI-NAM по химическому регулированию (ANSI-NAM Network on Chemical Regulation)
 Координационная группа по стандартам на биотопливо (ANSI Biofuels Standards Coordination Panel)
 Панель стандартов медицинской информации в области здравоохранения (HITSP — Healthcare Information Technology Standards Panel)
 Американское агентство сертификации в области трубопроводов и механизмов

Каждая из групп занимается выявлением, координацией и согласованием добровольных стандартов, относящихся к этим областям.
В 2009 году ANSI и Национальный институт стандартов и технологий (NIST) создали Координационное сотрудничество по стандартам в области ядерной энергии (NESCC). NESCC — это совместная инициатива по выявлению и удовлетворению текущей потребности в стандартах в ядерной отрасли.

Стандарты 
Из принятых институтом стандартов известны:
 Система фотографической экспозиции ASA, первоначально определённая в ASA Z38.2.1 (с 1943 года) и ASA PH2.5 (с 1954 года), вместе с системой DIN (DIN 4512 с 1934 года) стала основой для ISO системы (с 1974 года), в настоящее время используется во всем мире (ISO 6, ISO 2240, ISO 5800, ISO 12232).
 Стандарт для набора значений, используемых для представления символов в цифровых компьютерах. Стандарт кода ANSI расширил ранее созданный стандарт семибитной кодировки ASCII (ASA X3.4-1963), добавив дополнительные коды для европейских алфавитов. В Microsoft Windows фраза «ANSI» относится к кодированным страницам Windows ANSI (даже если они не являются стандартами ANSI). Большинство из них имеют фиксированную ширину, хотя некоторые символы для идеографических языков имеют переменную ширину. Поскольку эти символы основаны на проекте ISO-8859 в ряде случаев некоторые символы Microsoft визуально очень похожи на символы ISO, что приводит многих к ложному предположению, что они идентичны.
 ASA X3.9-1966 — язык Фортран-66;
 ANSI C — стандарт языка C;
 ANSI X3.64 (используется так называемой ANSI-графикой).

Вопреки распространённому заблуждению, ANSI не принимал стандарты 8-битных кодовых страниц, хотя и участвовал в разработке кодировки ISO-8859-1 и, возможно, некоторых других.

Примечания

Ссылки 
 

Организации по стандартизации в США
Организации, основанные в 1918 году
Члены ISO